Mikołaj Łaściszewski (zm. 1655) – kasztelan sochaczewski, sędzia ziemski rawski, marszałek dworu prymasa
 Mikołaj Łaściszewski (zm. 1716) – konsyliarz konfederacji tarnogrodzkiej